Маркус Фэйсон (; 18 февраля 1978, Фейетвилл, Северная Каролина) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции атакующего защитника. Имеет бельгийский паспорт и хорошо владеет французским языком. На его теле много татуировок.

Занимался в колледже Сиена, который находиться в штате Нью-Йорка. Там Фэйсон стал одним из лидеров команды. Затем переехал в Европу, где выступал вначале за бельгийский «Вервье-Пепенстер». В 2002 году играл за американский клуб «Эдайрондек Уайлдкетс». С 2002 года по 2006 год играл за «Спиру Шарлеруа», в составе клуба дважды стал чемпионом Бельгии. В 2006 году играл за немецкий «Кёльн», в составе которого стал одним из самых результативных игроков розыгрыша Евролиги. В декабре 2006 года подписал контракт с испанской «Уникахой» из Малаги. В июле 2007 года подписал контракт с БК «Киев». В составе команды дважды стал серебряным призёром чемпионата Украины.

В августе 2008 года подписал контракт с турецким «Бешикташем», в декабре того же года контракт был разорван. После Фэйсон выступал за греческий «Перистери». В апреле 2010 года появилась информация что Маркус перешёл в днепропетровский «Днепр».

Избиение в Киеве 
11 января 2008 года, Маркус около 8-ми вечера отправился поужинать в кафе на Крещатике. Вскоре к нему подошли несколько молодых людей и попросили закурить, Фэйсон на английском языке ответил: я не курю. Затем завязалась потасовка. Позже Маркус говорил в показаниях — на него напала группа молодых людей в гражданском. После потасовка перешла к подземке напротив центрального универмага.

В ходе перепалки Маркус схватил одного из налётчиков за плечи и прижал его спиной к витрине торгового автомата. В результате поранил себе кисть правой руки (позднее на рану было наложено девять швов). Через небольшое время в нападение ввязалась проходившая мимо молодежь. Маркус побежал за помощью к ближайшей машине, которую он принял за милицейскую, на самом деле это была машина инкассации (у инкассаторов нет полномочий милиции, они не обязаны противостоять правонарушителям). Но как только Фэйсон подошёл, машина уехала, после чего его продолжали избивать. Вот о этом сказал сам Фэйсон.
Те люди были расистами. Они это сделали, потому что я чёрный! Их было много, 10-15 человек против одного. Я просил полицию их найти.
Позже правоохранительные органы сообщали что скорее всего это были обычные хулиганы, а не скинхеды (известные своей ненавистью к темнокожим), так как в одежде у них не было к примеру — армейских ботинок и камуфляжа. По словам милиции Маркус отказался писать заявление, однако уголовное дело было возбуждено.

Достижения 
 Чемпион Бельгии (2): 2003, 2004
 Четвертьфиналист Кубка ULEB (1): 2004
 Участник Финала Четырёх Евролиги ULEB (1): 2007

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте БК Киев
 

Баскетболисты США
Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Пепенстер»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Рейн Старс»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Днепр»
Игроки БК «Остенде»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу